Le vie della città (City Streets), film diretto da Rouben Mamoulian (1931)
Le vie della città (I Walk Alone), film diretto da Byron Haskin (1948)